Taylor Ball (San Antonio, Texas, 28 de dezembro de 1987) é um ator norte-americano, mais conhecido por ter interpretado "Brian Miller" na série de TV, Still Standing.

Biografia 
Ball nasceu em San Antonio, mas cresceu em Granbury, Texas. Frequentou a escola Junior High at Fossil Hill Middle School em Keller, Texas. Ele queria ser ator desde muito jovem e iniciou sua carreira com Kim Dawson em Dallas. Antes de sua série de TV, Still Standing, ele jogou futebol. Ball é faixa marrom em Aikido. Constantemente tem em mãos sua câmera e faz alguns curtas. Também compõe música techno, toca guitarra e gosta de escaladas. Ele vive em Studio City e vai para casa em Granbury nas folgas. Taylor apoia o The Gabriel Project e frequenta a faculdade Unviersity of North Texas.

Filmografia

Ligações externas 
 

Atores dos Estados Unidos